URM steht für:

 das Litauische Außenministerium (lit. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija)
 den LWL-Steckverbinder URM (engl. yoU aRe Modular)

URM